Drehspiel steht für:
 Sitzkarussell, einem Spielgerät auf Kinderspielplätzen.
 Drehpuzzle, ein mechanisches Geduldsspiel, welches durch Drehen gelöst wird.